Капиљас има више значења:

 Капиљас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Капиљас, Ла Капиља (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику